Мачовете от група F на Световното първенство по футбол 2010 се играят между 14 и 24 юни 2010. Групата се състои от отборите на настоящия шампион , ,  и . Италия са били с Парагвай в една група през 1950; мачът завършва 2:0 за Италия, но и двата отбора не продължават напред.

Победителят от групата, Парагвай, се изправи срещу втория от група E, . Вторият от тази група, Словакия, се изправи срещу победителя от група E, . Италия бе елиминирана от групата със само 2 точки, зад аутсайдърите Нова Зеландия, които завършиха с 3 точки, след като завършиха наравно и в трите си мача.

Италия срещу Парагвай

Нова Зеландия срещу Словакия

Словакия срещу Парагвай

Италия срещу Нова Зеландия

Словакия срещу Италия

Парагвай срещу Нова Зеландия

Източници 
1 кръг
 Италия оцеля срещу Парагвай
 Драма и хикс между Словакия и Нова Зеландия

2 кръг
 Парагвай надигра Словакия с 2:0
 Нова изненада: Италия – Нова Зеландия 1:1

3 кръг
 Словакия изхвърли инфарктно световния шампион Италия
 Смъртоносна скука на Парагвай – Нова Зеландия

Световно първенство по футбол 2010